Voici une liste des aéroports à Madagascar, triés par lieu.

Aéroports 
Les noms des aéroports indiqués en gras indiquent qu'un service aérien commercial régulier est effectué sur le site.

Voir aussi 

 Transport à Madagascar
 Forces armées de Madagascar
 Liste des codes OACI des aéroports/F

Notes et références

Liens externes 
 
  - inclut des codes AITA
 Great Circle Mapper: Madagascar - référence pour les codes et coordonnées des aéroports

Madagascar